Ohio County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ohio County (Indiana)
 Ohio County (Kentucky)
 Ohio County (West Virginia)